Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища 1242 года (Музей Ледового побоища) — расположен в деревне Самолва (сельское поселение Самолвовская волость) Гдовского района Псковской области. Музей является частным учреждением культуры и осуществляет свою деятельность как Историко-культурный центр «Самолва».

Описание 
Создан в память о многолетней исследовательской работе. В этом месте находился штаб комплексной экспедиции Академии наук СССР, возглавляемый военным историком, кандидатом военно-исторических наук генерал-майором Г. Н. Караевым (1891—1984). По результатам работы была издана книга «Ледовое побоище: Труды комплексной экспедиции по уточнению места Ледового побоища 1242 года» (Л., 1966).

Музей расположен в Самолве, в здании конца XIX века купцов Петуховых. Инициатива создания музея принадлежит участнику экспедиции, писателю, журналисту В. А. Потресову, организатору регионального проекта «Чудские чтения» Т. Е. Наместниковой, учителю Самолвовской общеобразовательной школы Е. В. Гавриловой. Музей имеет попечительский совет, большая поддержка в организации экспозиции оказана профессором А. В. Шмидом и генерал-лейтенантом А. Н. Костиным. Дизайн выставочного пространства — Ю. В. Потресова.

Информационная поддержка проекта: иллюстрированный историко-культурный журнал «Наше наследие»; общественно-политический и научно-познавательный журнал «Природа и Свет».

Экспозиция 
В экспозиции музея представлены все этапы работы — от постановки задачи до получения конечных результатов: документы, схемы, карты, книги, научные работы, рабочие тетради, полевые блокноты, путевые дневники Тамары Рейн, фотографии А. С. Потресова, Г. Н. Караева, личные вещи участников экспедиции, рассказ об историках, археологах, гидрографах. Среди уникальных экспонатов — водолазное снаряжение, использовавшееся для погружения на дно Чудского озера, каркас разборной байдарки А. С. Потресова — лодки, которая применялась при исследовании древних водных путей. В основе коллекции музея — документы и артефакты из архивов Г. Н. Караева, А. С. Потресова, участников экспедиции.

Примечания

Литература 
 Караев Г. Где было Ледовое побоище ? // Пионер. 1959. № 8. С. 33-39.
 Находки и открытия на голубых дорогах // Юный техник. 1963. № 6. С. 58-66.
 
 
 
 
 
 
 Платов Антон. Твердыня озерных разбойников // Вокруг света. — 1997. — № 5.
 Потресов В. Ледовая битва продолжается ! // Чудеса и приключения. — 2004. — № 7. — С. 6-9. (Об исследованиях, проведённых в районе Чудского озера с 1956 по 1963 год)
 
 Наместникова Т. Е. Встречи на берегу Чудского озера // Библиотечное дело. — 2010. — № 15 (129). — C. 38-39.
 
  
 
 Кривошеев Ю. В., Соколов Р. А. Ледовое побоище 1242 года: Исследователи и исследования // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. — 2014. — № 1. — С. 3-10.

Ссылки 
 Ледовое побоище: история сражения — Экспедиция АН СССР по поиску места Ледового побоища — ИКЦ «Самолва»
 Новости из Самолвы. Музей истории экспедиции АН СССР по уточнению места Ледового побоища открыт // Наше наследие.
 Музей истории экспедиции по уточнению места Ледового побоища открыли в Гдовском районе // Информ Псков.
 Музей экспедиции к месту Ледового побоища откроется в деревне Самолва // РИА Новости
 Ледовое побоище, 1242 г. : (День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере) : рекомендательный список / Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева; информационно-библиографический отдел. – Брянск, 2010. – 9 с.
 Потресов В. По следам легендарного сражения | ХРОНОС. 2010 г.
 Евгения Цинклер (Псковская область). «Надо людям возвращать нашу историю»: Музей истории Ледового побоища борется с мифами, заблуждениями и ложью // Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 268(8026). 27 ноября 2019 г.

Видеоматериалы
 Музей истории экспедиции по уточнению места Ледового побоища (видео)
 Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции (видео)
 Презентация музея Ледового побоища в Санкт-Петербурге в музее Александра Невского (видео)
 В дни воинской славы апреля 2018 года (видео)
 Экскурсия В. А. Потресова по залу Ледового побоища в ИКЦ «Самолва». апрель 2018 года (видео)
 Россия и мир (01.10.2016). Телеканал «СПАС». Тема: «Поход на фальсификаторов истории». Ведущий — Борис Костенко. Гость — Владимир Потресов, писатель.
 Пресс-конференция «Правда и мифы Ледового побоища. Современные параллели» | Пресс-центр ТАСС. 15 мая 2018 года (видео)
 Экспедиция к месту Ледового побоища 1242 года | «Час истории» на телеканале «Ваше общественное телевидение».
 Искатели: Ледовое побоище (версии места битвы)

Музеи Псковской области
Военная история России